2007 Голяма награда на Франция е 57-ото за Голямата награда на Франция и осми кръг от сезон 2007 във Формула 1, провежда се на 1 юли 2007 година на пистата Маникур, Франция.

Репортаж

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция